Griwino () ist ein russischer Ortsname:
 Griwino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Girrehnen, auch: Meschken, 1938 bis 1946: Güldengrund, auch: Meschenhof, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Griwino (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow